Municipio de Long Prairie puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Long Prairie (condado de Misisipi, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Mississippi.
 Municipio de Long Prairie (condado de Todd, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Todd.